Karol Józef Wojtyła (1920-2005) pape sous le nom de Jean-Paul II.
L'aéroport Jean-Paul II de Cracovie est situé à Balice, près de Cracovie, en Pologne.
Le jardin de la place Jean-Paul-II est un espace vert du  de Paris, en France.
L'Institution Jean-Paul-II de Rouen est un établissement scolaire français.
La maison-musée Jean-Paul II est un musée entièrement dédié au pape Jean-Paul II dans la Vallée d'Aoste.
L'université pontificale Jean-Paul II de Cracovie est une université catholique polonaise.
Le parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-II est une place sur laquelle s'étend le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
 'Jean-Paul II', le nom d'une rose créée avant 2006